Регистрационный номерной знак Азербайджана — государственный номерной знак, применяемый для регистрации легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов, прицепов и спецтехники.

Во времена вхождения Азербайджана в состав СССР и до 1991 года на территории выдавались регистрационные знаки СССР последнего стандарта единых республиканских серий АГ, АЖ и АЗ для автомобилей, и серий АЗ и АУ — для прицепов.

В 1991 году начали выдаваться первые собственные номера Азербайджана вида «ЦЦБЦЦЦ az», первые две цифры номера обозначали район регистрации.

В 1993 году в Азербайджане начата выдача новых государственных номерных знаков. За основу был взят формат 1991 года, но количество букв было увеличено до двух, цифры и буквы стали разделяться дефисом, а код «AZ» перенесён из конца номера в начало; тогда же на номерах появился флаг Азербайджана.

В 2011 году номера слегка видоизменились: флаг Азербайджана стал прямым (до этого флаг был «развевающийся»). С января 2011 года на регистрационных знаках появились RFID-метки. На однорядных регистрационных знаках метка расположена в левом нижнем углу (фактически — под кодом «AZ»), на двухрядных — справа сверху.

Португальская компания Porta Sabre, Lda поставляет RFID-метки, а также программное обеспечение для системы считывания радио-меток.

Типы выдаваемых номеров 
 1. Номера для автомобилей, автобусов, автомобильных прицепов.
Выполняются чёрными символами на белом фоне. Формат — две цифры кода, две буквы серии и три цифры; группы разделяются дефисом. В левой части номера (на ранних номерах юридических лиц — в правой) помещается флаг Азербайджана, под которым в прямоугольнике написан автомобильный код страны «AZ». На двухрядном варианте номерного знака флаг с кодом помещаются ближе к левому верхнему углу, в верхнем ряду помещаются две цифры района регистрации, в нижнем — буквенная серия и три цифры, дефисы отсутствуют.

Первая буква А в серии обозначает, что автомобиль зарегистрирован на юридическое лицо, первая буква Z — прицеп, буквосочетание YP — дорожная полиция,AP — полиция

 2. Номера для транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки.
Выполняются белыми символами на синем фоне. Формат номера такой же, как у автомобилей, первая буква серии — Т.

 3. Номера для мотоциклов.
Выполняются чёрными символами на белом фоне. Номерной знак двухрядный, в левом верхнем углу помещается флаг Азербайджана и код «AZ», в верхнем ряду помещаются две цифры района регистрации и через дефис одна буква, в нижнем — три цифры.
 4. Номера спецтехники.
Очень похожи на мотоциклетные номера, только буква и три цифры (через дефис) располагаются в нижнем ряду, а район регистрации — в верхнем.
 5. Транзитные номера.
Выполняются чёрными символами на белом фоне. Формат — две буквы, три цифры (без дефиса), далее следует узкая зелёная полоса с «дробью», где в «числителе» пишется «AZ», а в «знаменателе» — «TR», после чего более мелким шрифтом — две цифры региона регистрации.

 6. Номера высшего руководства страны.
Вид номерного знака похож на автомобильный, но в номерах отсутствуют дефисы, а флаг из левой части номера перемещён в центр (между буквенной серией и тремя цифрами) и увеличен на всю ширину пластины.
 7. Дипломатические номера.

Выполняются белыми символами на красном фоне. Первоначальный формат — буква/буквы и пять/четыре цифр(ы), первые три цифры обозначали страну представительства; на двухрядном номере буква помещалась в верхнем ряду, а цифры — в нижнем.

Где-то с 2016 года формат номеров сменился на «ЦЦЦ Б ЦЦЦ», первые три цифры — код страны представительства. При двухрядном исполнении в верхнем ряду располагаются первые три цифры и буква, в нижнем — вторые три цифры. Слева снизу наносится код «AZ», государственный флаг отсутствует. Буквы обозначают следующее:

 SFR — автомобиль главы дипломатического представительства (код «AZ» на такие номера не наносится);
 D — автомобиль лиц, имеющих дипломатический статус;
 T — автомобиль техперсонала диппредставительсва.
 FK — автомобиль почётного консульства (с августа 2015 года).
 8. Военные номера.

В отличие от многих постсоветских республик, выполняются чёрными символами на белом фоне. За основу первого формата был взят советский стандарт, то есть четыре цифры, разделённые попарно дефисом, и две буквы более мелким шрифтом (на двухрядных номерах цифры помещаются в верхнем ряду, буквы — в нижнем). На более поздних вариантах номеров появляется флаг Азербайджана и код «AZ», причём может рисоваться как в левой части номера, так и в правой.

Где-то с 2014 года военным автомобилям начали выдавать новые номера в формате «Б ЦЦЦ ББ», при этом последние две буквы могут быть уменьшенного размера. При двухрядном исполнении номерного знака в верхнем ряду располагаются две последние буквы, в нижнем — первая буква и три цифры.

Отменённые типы 

 1. Номера для иностранных граждан.
Выполнялись чёрными символами на светло-оранжевом фоне. формат — буква и шесть цифр (на двухрядном номере буква помещалась в верхнем ряду, а цифры — в нижнем). Слева наносятся государственный флаг и код «AZ». Буква обозначала следующее:
 K — автомобиль принадлежит иностранному корреспонденту;
 М — автомобиль принадлежит сотруднику представительства иностранной компании;
 Н — автомобиль принадлежит иностранному гражданину;
 Р — автомобиль предназначен для экспорта из страны.
На прицепную и мототехнику, принадлежащие иностранным гражданам, выдавались номерные знаки соответствующего формата, но на светло-оранжевом фоне. В прицепах использовалось буквосочетание ZC, в мотоциклах чаще всего Н.

В августе 2015 года были внесены изменения в «Положение о прохождении механическими транспортными средствами и прицепами госрегистрации в установленном порядке и постановке их на учёт по государственной регистрации», в соответствии с которыми иностранные граждане и лица без гражданства регистрируют транспортные средства на общих основаниях.

Коды регионов 
Первые две цифры регистрационного номера автомобиля обозначают принадлежность к определённому региону:
 99 = Общий код Азербайджана, не относится к какому-либо региону
 01 = Апшеронский район
 02 = Агдамский район
 03 = Агдашский район
 04 = Агджабединский район
 05 = Акстафинский район
 06 = Ахсуйский район
 07 = Астаринский район
 08 = Балакенский район
 09 = Бардинский район
 10, 77, 90 = Баку
 11 = Бейлаганский район
 12 = Билясуварский район
 14 = Джебраильский район
 15 = Джалилабадский район
 16 = Дашкесанский район
 17 = Шабранский район
 18 = Ширван
 19 = Физулинский район
 20 = Гянджа
 21 = Кедабекский район
 22 = Геранбойский район
 23 = Гёйчайский район
 24 = Аджигабульский район
 25 = Гёйгёльский район
 26 = Ханкенди (Фактически не выдаётся)
 27 = Хачмазский район
 28 = Ходжавендский район (Контролируется не полностью)
 29 = Хызынский район
 30 = Имишлинский район
 31 = Исмаиллинский район
 32 = Кельбаджарский район
 33 = Кюрдамирский район
 34 = Кахский район
 35 = Казахский район
 36 = Габалинский район
 37 = Гобустанский район
 38 = Гусарский район
 39 = Кубатлинский район
 40 = Губинский район
 41 = Лачинский район
 42 = Ленкорань
 43 = Лерикский район
 44 = Масаллинский район
 45 = Мингечевир
 46 = Нафталан
 47 = Нефтечалинский район
 48 = Огузский район
 49 = Саатлинский район
 50 = Сумгаит
 51 = Самухский район
 52 = Сальянский район
 53 = Сиазаньский район
 54 = Сабирабадский район
 55 = Шекинский район
 56 = Шемахинский район
 57 = Шамкирский район
 58 = Шушинский район (Контролируется не полностью)
 59 = Тертерский район (Контролируется не полностью)
 60 = Товузский район
 61 = Уджарский район
 62 = Закатальский район
 63 = Зердабский район
 64 = Зангеланский район
 65 = Ярдымлинский район
 66 = Евлах

Коды номерных знаков административно-территориальных единиц Нахичеванской Автономной Республики:
 67 = Бабекский район
 68 = Шарурский район
 69 = Ордубадский район
 70, 75 = Нахичевань
 71 = Шахбузский район
 72 = Джульфинский район
 73 = Садаракский район
 74 = Кенгерлинский район
 85 = Нахичеванская Автономная Республика (общие серии)

Примечания 

Азербайджан
Транспорт в Азербайджане